

Sigle  
 Many Worlds Interpretation – interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica, in fisica

Codici 
 MWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maramuni (Papua Nuova Guinea)

MWI: acronimo di Mad With It (modo scritto molto in voga per messaggi sms )